Magnuson ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Magnuson (* 1956), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Christina Magnuson (* 1943), schwedische Prinzessin
 Christine Magnuson (* 1985), US-amerikanische Schwimmerin
 Donald H. Magnuson (1911–1979), US-amerikanischer Politiker
 Jim Magnuson (1946–1991), US-amerikanischer Baseballspieler
 Keith Magnuson (1947–2003), kanadischer Eishockeyspieler
 Warren G. Magnuson (1905–1989), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Magnuson Act
 Magnusson
 Magnussen